Corbeil ist der Name folgender Orte:

 Corbeil-Essonnes, Gemeinde im Département Essonne, Frankreich
 Corbeil (Marne), Gemeinde im Département Marne, Frankreich
 Corbeil (Ontario), ehemalige Gemeinde bei North Bay, Kanada, heute Teil der Gemeinde East Ferris
 Corbeil-Cerf, Gemeinde im Département Oise, Frankreich

Corbeil ist der Familienname folgender Personen:
 Gilles de Corbeil (um 1140–1224), französischer Arzt und Hochschullehrer
 Jean Corbeil (1934–2002), kanadischer Politiker 
 Jean de Corbeil († 1318), französischer Adliger, Marschall von Frankreich
 Normand Corbeil (1956–2013), kanadischer Filmmusikkomponist
 Paul-Émile Corbeil (1908–1965), kanadischer Sänger und Gesangspädagoge, Rundfunkproduzent und Schauspieler
 Wilhelm von Corbeil (William de Corbeil; † 1136), französischer Geistlicher, Erzbischof von Canterbury

Corbeil steht für:
 Grafschaft Corbeil, ein Feudalterritorium in Frankreich
 Corbeil Bus, einen kanadischen Bushersteller